La saison 2007-2008 de Ligue des champions féminine de l'EHF est la  de la compétition. Elle met aux prises les meilleures équipes féminine européennes du handball. Le club russe de Zvezda Zvenigorod remporte son premier titre européen face à l'Hypo Niederösterreich grâce à sa victoire 31 à 29 en Autriche après avoir remporté le match aller 25 à 24 à domicile.

Tours préliminaires

Premier tour 
Légende

Groupe A 

|style="border:1px solid #AAAAAA"|

|}

Groupe B 

|style="border:1px solid #AAAAAA"|

|}

Deuxième tour 
Légende

Groupe 1 

|style="border:1px solid #AAAAAA"|

|}

Groupe 2 

|style="border:1px solid #AAAAAA"|

|}

Groupe 3 

|style="border:1px solid #AAAAAA"|

|}

Groupe 4 

|style="border:1px solid #AAAAAA"|

|}

Phase de groupes

Premier tour 
Légende

Groupe A 

|style="border:1px solid #AAAAAA"|

|}

Groupe B 

|style="border:1px solid #AAAAAA"|

|}

Groupe C 

|style="border:1px solid #AAAAAA"|

|}

Groupe D 

|style="border:1px solid #AAAAAA"|

|}

Tour principal 
Légende

Le tirage au sort du tour principal a eu lieu le 14 janvier à Vienne au siège de l'EHF.

Groupe 1 

|style="border:1px solid #AAAAAA"|

|}

Groupe 2 

|style="border:1px solid #AAAAAA"|

|}

Phase finale

Demi-finales

Finale 

Un tirage au sort, qui a lieu le  à Vienne, a désigné le club russe de Zvenigorod comme hôte du match aller.

Les championnes d'Europe 

Effectif des vainqueurs : Ekaterina Andriouchina, Mariya Boklashchuk, Elena Dmitrieva, Anna Filippova, Anna Kareïeva, Oxana Koroleva, Alexandra Krannykh, Irina Kroutova, Tatiana Parfenova, Elena Polenova, Irina Poltoratskaïa, Oksana Romenskaïa, Nigina Saidova, Olga Sanko, Natalia Chipilova, Anastasiya Sokol, Ekaterina Vetkova (Margarita Batourina, Polina Kouznetsova et Zhanna Yakovleva ne jouent pas la finale)

Statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Ligue des champions féminine de l'EHF
 Ligue des champions masculine de l'EHF 2007-2008
 Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe (C2)
 Coupe de l'EHF (C3)
 Coupe Challenge (C4)

Liens externes 
  Site de la compétition

Ligue des champions féminine de l'EHF
Europe F1
Handball F1